Timoteüs van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (380-385)
 Timotheus I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (511-518)
 Timoteüs I van Bagdad, patriarch van Bagdad (Assyrische kerk) (779-823)
 Timotheus van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (1935-1955)

Zie ook:
 1 Timoteüs, een Bijbelboek